Plaats in Indonesië
 Sungai Rambai (Senyerang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi
 Sungai Rambai (Tebo Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi
 Sungai Rambai (Kampar Kiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Sungai Rambai (Logas Tanah Darat), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Sungai Rambai (Pariaman Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Pariaman in de provincie West-Sumatra